

Татищево — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область
 Татищево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Татищево — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Татищево — село, Переволоцький район, Оренбурзька область